Garnett ist der Familienname folgender Personen:

 Angelica Garnett (1918–2012), britische Schriftstellerin
 Bret Garnett (* 1967), US-amerikanischer Tennisspieler
 Carlos Garnett (1938–2023), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 Constance Garnett (1861–1946), britische Übersetzerin
 David Garnett (1892–1981), britischer Schriftsteller
 David S. Garnett (* 1947), britischer Schriftsteller
 Edward Garnett (1868–1937), britischer Schriftsteller, Kritiker und Verlagslektor
 Gale Garnett (* 1942), US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Autorin
 Ian Garnett (* 1944), britischer Offizier der Royal Navy

 John Garnett (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker
 Kevin Garnett (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 Michael Garnett (* 1982), kanadischer Eishockeytorwart
 Muscoe Russell Hunter Garnett (1821–1864), US-amerikanischer Politiker
 Richard Garnett (1835–1906), britischer Dichter und Schriftsteller
 Richard Brooke Garnett (1817–1863), US-amerikanischer Brigadegeneral
 Robert Selden Garnett (1819–1861), US-amerikanischer Offizier
 Robert S. Garnett (Politiker) (Robert Selden Garnett; 1789–1840), US-amerikanischer Politiker
 Shawn Mokuahi Garnett (* 1982), US-amerikanischer Singer-Songwriter und Schauspieler
 Tay Garnett (1894–1977), US-amerikanischer Regisseur

 Tony Garnett (1936–2020), britischer Film- und Fernsehproduzent
 William Garnett, Pseudonym von Hans Maeter (1923–2012), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 William Garnett (1850–1932), englischer Pädagoge und Physiker
 Willie Garnett (1936–2021), britischer Saxophonist

Garnett ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Garnett (Arkansas)
 Garnett (Kansas)
 Garnett (Kentucky)
 Garnett (Oklahoma)
 Garnett (South Carolina)

Siehe auch:
 Garnet